Ян Лакоста (д’Акоста; 1665—1740) — придворный шут Петра I, Анны Иоанновны и герцога Бирона. Стал героем многочисленных анекдотов.

Биография 
Происходил из распространённой фамилии евреев-марранов (невольных христиан), бежавших из Португалии из-под надзора инквизиции и живших в 17—18 вв. в Амстердаме, Лондоне и Гамбурге. После долгих странствий по Европе обосновался с отцом и братьями в Гамбурге, где открыл маклерскую контору. Затем давал уроки этикета. В 1712 или 1713 году был представлен Петру I, находившемуся в Гамбурге, который взял его вместе с семьёй в Россию.

Лакоста был человек умный и ловкий, хорошо образованный: он говорил на шести европейских языках и превосходно знал Библию. Смешная, нескладная фигура и умение всем понравиться позволили ему стать шутом при дворе, где он получил имя Пётр Дорофеевич. Известно, что он помогал Петру I, которого называл «кумом», резать боярам полы кафтанов и стричь бороды. В 1717 году Ян Лакоста принял православие.

Пётр I любил вступать с ним в богословские споры и за усердную шутовскую службу пожаловал ему титул «самоедского короля», подарив ему один из безлюдных островов Финского залива — Соммерс, — в связи с чем Лакоста стал появляться на застольях в высоченной короне из жести, всегда сдвинутой на одно ухо.

По инициативе А. Д. Меншикова в 1723 году был сослан в уральское село Воскресенское (тогда деревня Кадерметева; ныне Каслинский район Челябинской области) за связь с осуждённым на смерть вице-канцлером П. П. Шафировым (ум. 1739). Вновь был возвращён ко двору императрицей Анной Иоанновной.

В культуре 
 Является эпизодическим персонажем романов В. С. Пикуля «Слово и дело» (1974) и «Государева невеста».
 Один из героев исторического романа Д. Маркиша «Еврей Петра Великого» (2001).

Примечания

Ссылки 
 Еврейский король самоедов
 Невыдуманная история Риголетто при дворе Петра
 Анекдоты. Ян Лакоста

Переводчики России
Шуты
Сподвижники Петра I